Narcis, lik u grčkoj mitologiji
 Sunovrat ili narcis, cvijet
 Narcis (Caravaggio),  ulje na platnu talijanskog slikara Caravaggia

Vidi još:
Dan narcisa je humanitarna akcija namijenjena prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke